Hazel eller Hazell kan syfta på:

 Hazel (tecknad serie) – en amerikansk tecknad serie av Ted Key
 Hazel (TV-serie) – en Screen Gems-TV-serie om ett fiktivt inneboende hembiträde vid namn Hazel Burke
 Orkanen Hazel – det officiella namnet på en tropisk cyklon som i oktober 1954
 Hazel (namn) – ett engelskt kvinnonamn
 Hazel – en av kaninerna i romanen Watership Down (Den långa flykten)

Geografi 
 Hazel, Kentucky – en ort i Calloway County, Kentucky, USA
 Hazel, South Dakota – en ort i Hamlin County, South Dakota, USA

Hazel som förnamn 
 Hazel Abel (1888-1966) amerikansk politiker 
 Hazel Blears (född 1956) brittisk politiker
 Hazell Dean (född 1958) brittisk popsångerska
 Hazel Hotchkiss Wightman (1886-1974) amerikansk tennisspelare
 Hazel O'Leary (född 1937) amerikansk minister
 Hazel Shermet (1921–), amerikansk skådespelerska

Hazel/Hazell som efternamn 
 Bo Hazell (1945–) svensk journalist och författare 
 Eddie Hazel (1950-1992) funkgitarrist